

Film 
Long Way Home – film televisivo del 1975 diretto da Alf Kjellin
Long Way Home (Raising Victor Vargas) – film del 2002 diretto da Peter Sollett

Musica 
 Long Way Home – traccia dell'album Made to Be Broken dei Soul Asylum del 1986
 Long Way Home – traccia dell'album Junkyard dei Junkyard del 1989
 Long Way Home – traccia dell'album Paradox dei Royal Hunt del 1997
 Long Way Home – traccia dell'album Hypothetical dei Threshold del 2001
Long Way Home – album dei Dokken del 2002
Long Way Home – singolo di ATB del 2003, dall'album Addicted to Music
 Long Way Home – traccia dell'album Splinter degli Offspring del 2003
 Long Way Home – traccia dell'album Feels like Home di Norah Jones del 2004
 Long Way Home – traccia dell'album Anima Blues di Eugenio Finardi del 2005
 Long Way Home – traccia dell'album Confessions Boulevard di Graziano Romani del 2006
 Long Way Home – traccia dell'album Kiss or Kill degli Endeverafter del 2007

Pagine correlate 
The Long Way Home